Schloss Neuhaus (stadsdeel), een stadsdeel van de gemeente Paderborn (Duitsland)
 Schloss Neuhaus (burcht), een waterburcht bij Paderborn
 Schloss Neuhaus (Salzburg), bij de Kuhberg